Vari steht für:

 eine Primatengattung, siehe Varis
 Vari (Attika), griechische Gemeinde

 Vari (Einheit), ein Gold- und Silbergewicht
 einen später als Argo Merchant untergegangenen Öltanker

VarI steht als Abkürzung für:

 Verbund archäologischer Institutionen in Köln und Bonn

Vari ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Vári (* 1976), ungarischer Wasserballer
 Giovanni Vari, italienischer Schauspieler und Filmproduzent
 Giuseppe Vari (1916–1993), italienischer Filmregisseur
 Luigi Vari (* 1957), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Gaeta
 Martín Vari (* 1982), argentinischer Kitesurfer
 Minnette Vari (* 1968), südafrikanische Künstlerin
 Richard Peter Vari (1949–2016), US-amerikanischer Ichthyologe

Siehe auch:
 Vary
 Wari

Abkürzung